Kasavuori peut signifier  :

  Kasavuori à Kauniainen
 Kasavuori à Espoo.